Mužská čtyřhra Open 13 2019 probíhala ve druhé polovině února 2019. Do deblové soutěže marseillského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Raven Klaasen a Michael Venus, jehož členové dohráli v úvodním kole na raketách Francouzů Eysserica se Simonem.

Vítězem se stal nenasazený francouzský pár Jérémy Chardy a Fabrice Martin, který ve finále za 77 minut zdolal japonsko-nizozemské turnajové trojky Bena McLachlana s Matwém Middelkoopem. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Po triumfu na Qatar ExxonMobil Open 2017 získali druhou společnou trofej ze třetího finále. V Marseille se stali dvanáctou ryze francouzskou vítěznou dvojicí od založení turnaje v roce 1993. Chardy vybojoval šestý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Martina to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (1. kolo)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1. kolo)
  Ben McLachlan /  Matwé Middelkoop (finále)
  Denys Molčanov /  Igor Zelenay (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2019
ATP Tour 2019